Joanna Najfeld – polska dziennikarka, publicystka, działaczka katolicka
 Marta Najfeld – polska szybowniczka, dwukrotna kobieca szybowcowa rekordziska świata